Радовање може бити:

 Радовање (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Србија
 Радовање (Ориовац), насеље у општини Ориовац, Хрватска